SOJ steht für:
 Single Open-jaw (SOJ) Flight (dt. „Gabelflug“), Variante einer Flugreise
 Small-outline J-leaded package, SO-Bauform mit J-förmigen Füßchen an den ICs
 Flughafen Sørkjosen (IATA-Code), norwegischer Flughafen

soj steht für:
 Soi (Sprache) (ISO-639-3-Code), zentraliranische Sprache

Abkürzung